František Pospíšil, češki hokejist, * 2. april 1944, Unhošť, Češka.

Pospíšil je bil dolgoletni igralec kluba HC Kladno v češkoslovaški ligi. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje, ter osmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik treh zlatih, dveh srebrnih in treh bronastih medalj. Kot trener je deloval pri klubih HC Kladno in HC Litvínov. 

V letih 1971 in 1972 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta.

Pregled kariere 

|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 6
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti EV Landshut
Selektorji češkoslovaške hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Hokejisti, kaznovani zaradi dopinga
Češki športniki, kaznovani zaradi dopinga